Тітіо (;  23 липня 1967) — шведська поп-співачка, володарка чотирьох Шведських Ґреммі.

Дискографія

Альбоми 
 Titiyo (1990) (#3, SWE)
 This Is Titiyo (1993) (#1, SWE)
 Extended (1997) (#27, SWE)
 Come Along (2001) (#1, SWE)
 Best of Titiyo (2004) / A Collection of Songs (2006) (#32, SWE)
 Hidden (2008) (#18, SWE)

Вибрані сингли

Посилання 

 

Шведські співачки
Шведські музиканти
Уродженці Стокгольма
Шведські співаки XX століття
Шведські співаки XXI століття